Марк Роберт Бридж (; 7 ноября 1985, Сидней, Австралия) — австралийский футболист, нападающий клуба «Маунтис Уондерерс». Выступал за сборную Австралии. Участник Олимпийских игр 2008 года.

Клубная карьера 
Бридж начал карьеру в клубе «Парраматта Пауэр». В 2005 году он перешёл в «Ньюкасл Юнайтед Джетс» и помог команде выиграть Эй-лигу в сезоне 2007/2008. В 2008 году Марк перешёл в «Сидней». Свой первый гол за новую команду он забил в поединке против «Перт Глори». В начале 2009 года Бридж на правах краткосрочной аренды перешёл в китайский «Тяньцзинь Тэда». 28 марта в матче против «Ханчжоу Гринтаун» он дебютировал в чемпионате Китая. После возвращения из аренды Марк помог «Сиднею» выиграть первенство Австралии.

В 2012 году Бридж перешёл в «Уэстерн Сидней Уондерерс». 6 октября в поединке против «Сентрал Кост Маринерс» он дебютировал за новый клуб. 27 октября в поединке против «Брисбен Роар» Марк забил свой первый гол за «Уондерерс». 21 декабря в матче против «Аделаида Юнайтед» он сделал хет-трик. В 2013 году Бридж в третий раз стал чемпионом Австралии. В 2014 году Марк забил два гола в поединках Лиги чемпионов АФК против китайского «Гуйчжоу Жэньхэ» и японского «Ульсан Хёндэ» и помог команде выиграть Кубок чемпионов АФК. В том же году Марк принял участие в клубном чемпионате мира.

27 мая 2016 года Бридж перешёл в клуб чемпионата Таиланда «Чианграй Юнайтед».

В июле 2017 года Бридж вернулся в «Уэстерн Сидней Уондерерс», подписав двухлетний контракт.

Международная карьера 
В 2008 году в составе олимпийской сборной Австралии Бридж принял участие в Олимпийских играх в Пекине. На турнире он сыграл в матчах группового этапа против команд Кот-д’Ивуара, Сербии и Аргентины.

22 марта 2008 года в товарищеском матче против сборной Сингапура Мрак дебютировал за сборную Австралии.

Достижения 
Командные

 «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
 Чемпион Австралии — 2007/2008

 «Сидней»
 Чемпион Австралии — 2009/2010

 «Уэстерн Сидней Уондерерс»
 Победитель Лиги чемпионов АФК — 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Western Sydney Wanderers profile
 FFA — Olyroo profile

Футболисты Австралии
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК «Парраматта Пауэр»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Чианграй Юнайтед»